Stade Chakhtar (Стадион «Шахтёр» en russe, Стадіон «Шахтар» en ukrainien) est le nom de différents stades.
 Stade Chakhtar (Donetsk).
 Stade Chakhtar (Karaganda).
 Stade Chakhtar (Kemerovo).
 Stade Chakhtar (Prokopievsk).